Heinrich von Handel-Mazzetti ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Handel-Mazzetti (Politiker) (1806–1887), österreichischer Feldzeugmeister und Politiker 
 Heinrich von Handel-Mazzetti (Botaniker) (1882–1940), österreichischer Botaniker